Weidensaul ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Bennett Weidensaul (1935–2003), US-amerikanische Harfistin
 Scott Weidensaul (* 1959), US-amerikanischer Ornithologe
 Thomas Craig Weidensaul (* 1939), US-amerikanischer Pflanzenpathologe